Carlos Roldán ist der Name folgender Personen:

* Carlos Roldán (Musiker) (1913–1973), uruguayischer Tangosänger und Schauspieler
 Carlos Roldán (Fußballspieler) (* 1979), argentinischer Fußballspieler